Куприяновка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Куприяновка — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.
 Куприяновка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Куприяновка — село в Завитинском районе Амурской области.

Украина 
 Куприяновка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Куприяновка — посёлок в Кривоозёрском районе Николаевской области.